Baum este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Lyman Frank Baum (1856-1919), scriitor american 
 Oskar Baum (1883-1941), scriitor evreu de limbă germană din Boemia
 Vicki Baum (1888-1960), prozatoare austriacă

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești